Открито първенство на Швеция 2011 е 3-тото издание на Откритото първенство на Швеция.

Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Бостад, Швеция от 4 до 10 юли. Араван Резаи е победителка от Откритото първенство на Швеция 2010, но е отстранена на осминафинала от бъдещата шампионка Полона Херцог. В спор за титлата словенката надиграва представителката на домакините Йохана Ларсон с 2:0 сета. На двойки Жисела Дулко и Флавия Пенета не се включват в схемата, за да защитят миналогодишния си трофей. Лурдес Домингес Лино и Мария Хосе Мартинес Санчес побеждават на финала номер 3 Лягостера Вивес / Пара Сантонха с 6 – 3, 6 – 3.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (осминафинал, отказва се поради разтежение на рамото)
  Флавия Пенета (четвъртфинал)
  Луцие Шафаржова (1 кръг)
  Лурдес Домингес Лино (четвъртфинал)
  Вера Душевина (осминафинал)
  Ивета Бенешова (1 кръг)
  Барбора Захлавова-Стрицова (полуфинал)
  Полона Херцог (шампионка)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (четвъртфинал, отказват се)
  Акгул Аманмурадова /  Андреа Хлавачкова (осминафинал)
  Нурия Лягостера Вивес /  Аранча Пара Сантонха (финал)
  Вера Душевина /  Алла Кудрявцева (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на сингъл

WTA Тур 2011
Турнири по тенис на твърд корт
Открито първенство на Швеция